Esses são os resultados do Campeonato da NACAC Sub-23 de Atletismo de 2019 que ocorreram de 5 a 7 de julho de 2019 no Estádio Parque Queretaro 2000, em Querétaro, no México.

Resultado masculino

100 metros 

Bateria – 5 de julhoVento:Bateria 1: ? m/s, Bateria 2: 0.0 m/s, Bateria 3: 0.0 m/s

Final – 5 de julhoVento:+1.1 m/s

200 metros 

Bateria – 6 de julhoVento:Bateria 1: +2.8 m/s, Batreria 2: +0.3 m/s, Batreria 3: +2.6 m/s

Final – 7 de julhoVento:+0.8 m/s

400 metros 

Bateria – 5 de julho

Final – 6 de julho

800 metros 

6 de julho

1.500 metros 

7 de julho

5.000 metros 

5 de julho

10.000 metros 

7 de julho

110 metros barreiras 

Bateria – 5 de julhoVento:Bateria 1: +0.8 m/s, Bateria 2: +2.4 m/s

Final – 5 de julhoVento:+2.7 m/s

400 metros barreiras 

Bateria – 5 de julho

Final – 5 de julho

3.000 metros com obstáculos 

6 de julho

Revezamento 4x100 m 

6 de julho

10 km marcha atlética 

6 de julho

Salto em altura 

7 de julho

Salto com vara 

6 de julho

Salto em comprimento 

5 de julho

Salto triplo 

6 de julho

Arremesso de peso 

6 de julho

Lançamento de disco 

5 de julho

Lançamento de martelo 

6 de julho

Lançamento de dardo 

7 de julho

Resultado feminino

100 metros 

Bateria – 5 de julhoVento:Bateria 1: +1.4 m/s, Bateria 2: +1.5 m/s

Final – 5 de julhoVento:+3.3 m/s

200 metros 

7 de julhoVento: +1.6 m/s

400 metros 

Bateria – 5  de julho

Final – 6 de julho

800 metros 

6 de julho

1.500 metros 

7 de julho

5.000 metros 

5 de julho

10.000 metros 

7 de julho

100 metros barreiras 

Bateria – 6 de julhoVento:Bateria 1: +1.6 m/s, Bateria 2: +0.7 m/s

Final – 6 de julhoVento:+1.7 m/s

400 metros barreiras 

5 de julho

3.000 metros com obstáculos 

6 de julho

Revezamento 4x100 m 

6 de julho

5 km marcha atlética 

5 de julho

Salto em altura 

6 de julho

Salto com vara 

6 de julho

Salto em comprimento 

5 de julho

Salto triplo 

5 de julho

Arremesso de peso 

6 de julho

Lançamento de disco 

5 de julho

Lançamento de martelo 

5 de julho

Lançamento de dardo 

6 de julho

Misto

Revezamento 4x400 m 

7 de julho

Ligações externas 

 Site oficial da Associação de Atletismo da América do Norte, Central e Caribe (NACAC)

Resultados